Salpinctes est un genre de plantes de la famille des Apocynaceae, endémique du Venezuela.

Lites d'espèces 
 Salpinctes duidae Woodson, 1931
 Salpinctes kalmiifolius Woodson, 1931

Notes et références

Liens externes 
 

Apocynaceae
Flore endémique du Venezuela
Genre d'Angiospermes (nom scientifique)